(en anglais, « J'appartiens ») peut faire référence à :

 , chanson de Candice Alley
 , chanson de Kathy Kirby
  (Som du Ser Meg), film dramatique norvégien réalisé par Dag Johan Haugerud, sorti en 2012